Дуэнде:

 Дуэнде — персонажи испанского и португальского фольклора
 (367943) Дуэнде — околоземный астероид